Сарафанов — русская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Сарафанов, Геннадий Васильевич (1942—2005) — лётчик-космонавт СССР, полковник, Герой Советского Союза (1974).
 Сарафанов, Леонид Дмитриевич (род. 1982) — российский артист балета.
 Сарафанов, Фёдор Васильевич (1912—1991) — генерал-майор авиации.

Составные фамилии 
 Сарафанова-Легат, Клавдия Фёдоровна (1911—1989) — советский художник-график.

См. также 
 Сарафаново